rani – żona radży
 Rani – belgijska seria komiksowa